
Molekulska formula -{C5H10N2O3}- se može odnositi na:
 Glutamin
 Beta-ureidoizobutirinska kiselina